Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 16-os, továbbá 16A, 16i, illetve N16-os jelzésű villamosok:

Magyarország 

 16-os villamos (Budapest)megszűnt
 16A villamos (Budapest)megszűnt
 16i villamos (Budapest)megszűnt

Csehország 

 16-os villamos (Prága)

Lengyelország 

 16-os villamos (Szczecin)megszűnt

Németország 

 16-os villamos (Berlin)

 16-os villamos (München)
 N16-os villamos (München)